Miejscowości w USA:
 Tekonsha – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
Gminy w USA:
 Tekonsha (ang. Tekonsha Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun